Пётр Федо́тов:
 Федотов, Пётр Васильевич (1900—1963) — деятель советских спецслужб, руководитель НКВД, МГБ и КГБ, генерал-лейтенант (лишён звания).
 Федотов, Пётр Иванович (1922—1996) — Герой Советского Союза.
 Федотов, Пётр Федотович (1905—1988) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Федотов, Пётр Фролович (1887—1965) — советский военачальник, пограничник.